Bundi ist der Familienname folgender Personen:
 Baltasar Bundi (1786–1869), rätoromanischer Schweizer Offizier
 Flavio Bundi (* 1987), Schweizer Journalist
 Gian Bundi (1872–1936), Schweizer Märchensammler und -herausgeber, Journalist und Musikkritiker
 Gion-Andrea Bundi (* 1976), Schweizer Skilangläufer
 Hanspeter Bundi (* 1953), Schweizer Schriftsteller
Jakob Bundi (1565–1614), Schweizer Abt von Kloster Disentis und Autor
 Martin Bundi (1932–2020), Schweizer Politiker
 Robert Dill-Bundi (* 1958), Schweizer Radsportler
 Stephan Bundi (* 1950), Schweizer Plakatgestalter und Grafikdesigner
 Markus Bundi (* 1969), Schweizer Autor

Bundi, geographisch:
 Bundi (Distrikt) in Rajasthan, Indien
 Bundi (Stadt) in Rajasthan, Indien
 Bundi (Papua-Neuguinea), Ansiedlung auf Neuguinea 
 Bundi (Staat), ehemaliger indischer Fürstenstaat

Bundi, Sonstiges:
 in der DDR-Umgangssprache ein Bürger der Bundesrepublik Deutschland, siehe Bundesdeutsch
 in der heutigen deutschen Umgangssprache ein Soldat der Bundeswehr

Siehe auch:
 Bundy